

Biografia

Infanzia 
Nacque a Palazzo Colonna a Roma, figlia di Vittorio Emanuele I, re di Sardegna, e di Maria Teresa d'Asburgo-Este. Aveva una sorella gemella, Maria Anna. Le due principesse furono battezzate da papa Pio VII. I padrini furono i nonni materni, l'arciduca Ferdinando d'Asburgo-Este e sua moglie Maria Beatrice d'Este. A Palazzo Braschi, a Roma, è possibile vedere una raffigurazione del battesimo.

Maria Teresa trascorse la maggior parte della sua infanzia a Cagliari, dove la sua famiglia aveva trovato rifugio dall'esercito di Napoleone. Molte notizie, anche minute, sulla vita della coppia reale e quindi di Maria Teresa e delle sorelle, si possono leggere nel diario, attualmente inedito, di Francesco d'Austria-Este, che risiedette in Sardegna 24 mesi, durante i quali sposò Beatrice, la maggiore delle figlie di Vittorio Emanuele I. Nel 1814 quest'ultimo riottenne il possesso dei suoi territori continentali e la sua famiglia ritornò a Torino.

Matrimonio e figli 
Il 17 agosto 1820 sposò per procura a Torino, nella Villa Reale, Carlo Ludovico, principe di Lucca, il quale venne rappresentato da Carlo Felice, duca di Genova.

La coppia ebbe due figli:
 Luisa Francesca di Paola Teresa Maria Anna Clotilde Beatrice (1821 - 1823);
 Carlo Giuseppe Maria Vittorio Baldasarre, duca di Parma (1823 - 1854).

Fu profondamente religiosa; non ebbe un matrimonio felice in quanto Carlo Ludovico si dedicò prevalentemente al piacere, uomo bellissimo e del tutto imprevedibile, amante di lunghissimi viaggi all'estero che gli facevano spesso trascurare le sue responsabilità di governo. I due vissero gran parte della loro vita coniugale separati l'uno dall'altro.

Il 13 marzo 1824, la madre di Carlo Ludovico morì e Carlo le succedette come duca Carlo I di Lucca. Maria Teresa divenne quindi duchessa di Lucca.

Il 17 dicembre 1847 quando, con la morte dell'imperatrice Maria Luisa, in accordo con il Congresso di Vienna, Carlo scambiò il ducato di Lucca con quello di Parma, divenendo Carlo II duca di Parma, Maria Teresa divenne duchessa di Parma. Nei mesi successivi Maria Teresa fu la governatrice virtuale di Parma fino alla rivoluzione scoppiata nel marzo del 1848. Nel marzo del 1849 Carlo abdicò e fu sostituito dal figlio, Carlo III. 

Maria Teresa viveva alle Pianore, nel comune di Camaiore, in Versilia. Qui la raggiunse la notizia della morte del figlio, ma le venne tenuto nascosto che questa era avvenuta a seguito di un attentato carbonaro (il duca fu accoltellato al ventre). In seguito si trasferì nella nuova residenza di San Martino in Vignale (Lucca), da lei fatta edificare su progetto del Nottolini, dove visse in strettissimo riserbo senza mai lasciare la residenza: da qui l'appellativo di Sepolta viva datole dalla popolazione; morì il 16 luglio 1879 e il 23 successivo si tennero le esequie nella chiesa di San Romano in Lucca. Da qui la salma, rivestita dell'abito domenicano, fu, per sua volontà, trasferita per ferrovia a Roma e tumulata al Verano nella cappella dell'Ordine Domenicano.

Ascendenza

Onorificenze

Note

Bibliografia 
 Giansiro Ferrara, Elio Vittorini, Sangue a Parma, Mondadori, Milano, 1967;
 Giuliano Lucarelli, Lo sconcertante Duca di Lucca Carlo Ludovico di Borbone Parma, Maria Pacini Fazzi editore, Lucca, 1986.
 Elvio Ciferri, Maria Teresa di Savoia, duchessa di Lucca in «Dizionario Biografico degli Italiani», 70, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2008.
 Otello Lenzi, Borbone e Absburgo in Lucchesia, Bandecchi e Vivaldi, Pontedera 2010
 Cesare Sardi - Il ducato di Lucca dal 1814 al 1849, Forni Editore, Bologna.

Voci correlate
Villa Maria Teresa

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Maria Teresa 1803
Duchesse di Parma
Duchesse di Piacenza
Duchesse di Lucca
Dame dell'Ordine della regina Maria Luisa
Dame dell'Ordine della Croce Stellata